

Personen met de achternaam O'Keefe
 Jodi Lyn O'Keefe (1978), Amerikaans actrice
 John O'Keefe (1939), Amerikaans hoogleraar
 Michael O'Keefe (1955), Amerikaans acteur
 Stuart O'Keefe (1991), Engels voetballer

Zie ook 
 O'Keeffe (doorverwijspagina)